Полдомасово — название нескольких населённых пунктов:
 Полдомасово — село в Воскресенском районе Саратовской области.
 Полдомасово — село в Ульяновском районе Ульяновской области.